Taylor MacDonald può riferirsi a:

Taylor MacDonald (1957), calciatore
Taylor MacDonald (1992), figlio del primo